Barrio de San Miguel kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Barrio de San Miguel, Las Vigas de Ramírez, ort, 
 Barrio de San Miguel, La Perla, ort, 
 Barrio de San Miguel, Michoacán de Ocampo, ort, Maravatío, 

Robotskapade Mexikoförgreningar